Шата́лова — женская форма русской фамилии .

Известные носители   (1916—2011) — в 1960-е годы начальник сектора отбора и подготовки космонавтов ИКИ АН СССР, автор «Системы естественного оздоровления».
 Шаталова, Евдокия Ивановна (1923 — ?) — советский работник пищевой промышленности, Герой Социалистического Труда (1974).
 Шаталова, Клавдия Ивановна (1922—1942) — советская разведчица в годы Великой Отечественной войны.